

Nom de famille 

 Famille de Chevron Villette.
 Benoît-Théophile de Chevron Villette (1587-1658), archevêque de Tarentaise.
 Charles, marquis de Villette (1736-1793), « protégé » de Voltaire et membre de la Convention nationale.
 Élodie La Villette (1848-1917), peintre français de la mer et des côtes.
 Ernest Villette, (1850-192.), charpentier français.
 Étienne Villette (1880-19?), architecte français.
 Eugène Villette (1826-1895), photographe français.
 François Villette (1621-1698), ingénieur français, opticien et artificier expert à la Cour de Louis XIV.
 Gabriel-François Villette (1743-18?), pharmacien en chef aux armées français. 
 Madame de Villette (1584-1663), tante et éducatrice de Madame de Maintenon.
 Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay, marquise de Caylus (1672-1729), fille de Philippe Le Valois, marquis de Villette-Mursay.
 Philippe Le Valois, marquis de Villette-Mursay (1632-1707), officier de marine français, fils de Madame de Villette.

Toponyme

Belgique 

 Villette, station du métro léger de Charleroi, en Belgique.
 Les Villettes, localité de l'ancienne commune de Bra, actuellement sur la commune de Lierneux, en Province de Liège.

France 
« Villette » entre dans le nom de plusieurs communes et anciennes communes de France :
 Villette, ancienne commune des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Glaire.
 La Villette, commune du Calvados.
 Villette, commune de Meurthe-et-Moselle.
 Villette, commune associée de Aime (Savoie).
 La Villette, une ancienne commune de l'ancien département de la Seine.
 Villette, ancienne commune de la Somme, aujourd'hui intégrée à Muille-Villette.
 Villette, ancienne commune du Tarn, aujourd'hui intégrée à Montgaillard.
 Villette, commune des Yvelines.
 « Villette » hameau de Condécourt, commune du Val-d'Oise et son Château de Villette.

 Villette-d'Anthon, commune de l'Isère.
 Villette-de-Vienne, commune de l'Isère.
 Villette-lès-Arbois, commune du Jura.
 Villette-lès-Dole, commune du Jura.
 Villette-sur-Ain, commune de l'Ain.
 Villette-sur-Aube, commune de l'Aube.

 Villettes, commune de l'Eure.

 Glaire-et-Villette, ancienne commune des Ardennes, ayant existé de 1818 à 1971, aujourd'hui intégrée à Glaire.
 Muille-Villette, commune de la Somme.

« Villette » comme le nom des quartiers de villes de France :
 La Villette, quartier de Marseille situé dans le .
 La Villette, quartier de Paris dans le .
 La Villette, quartier de Lyon dans le .

« Villette » entre aussi dans le nom d'une école d'architecture :
 École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, située dans le quartier de La Villette à Paris

Italie 
 Villette, commune italienne du Piémont.

Suisse 
 Villette, localité du canton de Vaud.
 Villette, localité de la commune d'Anières dans le canton de Genève
 Villette, localité de la commune de Thônex dans le canton de Genève.

Autres 
 Villette, roman de Charlotte Brontë.
 
 Royal Villette Charleroi, club de tennis de table belge.
 Parc de la Villette, situé dans le quartier de la Villette à Paris.
 Porte de la Villette, située dans le quartier de la Villette à Paris.
 Abattoirs de la Villette, anciennement situés dans le quartier de la Villette à Paris.
 Grande halle de la Villette
 Cité des sciences et de l'industrie, situé dans le quartier de la Villette à Paris.
 Le Zénith de Paris est une salle de concert parisienne, située dans le parc de la Villette, dans le , sur le bord du canal de l'Ourcq.

Lien externe 
 
Patronyme picard
Patronyme normand